Флаг Сергиево-Посадского городского округа Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначальны данный флаг был утверждён 29 апреля 1998 года официальным символом Сергиево-Посадского района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 311. В ходе муниципальной реформы 2006 года, Сергиево-Посадский район и Сергиев Посад административно разделились, и флаг, разработанный на основе исторического герба Сергиева Посада, остался за городом и 15 ноября 2006 года официально утверждён флагом городского поселения Сергиев Посад с сохранением номера регистрации в Государственном геральдическом регистре.

Законом Московской области от 20 марта 2019 года № 179/2015-ОЗ все муниципальные образования Сергиево-Посадского муниципального района были преобразованы в Сергиево-Посадский городской округ.

Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от 24 октября 2019 года № 06/02−МЗ флаг муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» было принято считать официальным символом Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба Сергиево-Посадского городского округа, выполненные белым, жёлтым, синим и чёрным цветом».

Обоснование символики 
Флаг Сергиево-Посадского городского округа создан на основе герба Сергиево-Посадского городского округа и повторяет его символику.

Герб Сергиево-Посадского городского округа создан на основе герба муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», который был разработан на основе исторического герба Сергиевского посада Московской губернии, высочайше утверждённого 16 марта 1883 года (по старому стилю).

Применение во флаге современного Сергиево-Посадского городского округа фигур исторического герба Сергиевского посада символизирует непрерывность истории развития городского округа, сохранение традиций и памяти о славных деяниях наших предков.

Примененные во флаге цвета дополняют его символику:

жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, солнечного света и энергии;

белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания;

синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, чистого неба и водных просторов;

чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности бытия.

Примечания